Federal Building and Post Office ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Federal Building and Post Office (Fallon, Nevada), NRHP-ID: 06000109
 Federal Building and Post Office (New York, New York), NRHP-ID: 74001250

Siehe auch:
 Old Federal Building and Post Office